Free State steht für:

 Free State, Provinz in Südafrika, siehe Freistaat (Provinz)
 Free State, Staat in den Vereinigten Staaten, in dem Sklaverei verboten war, siehe Bleeding Kansas
 Irish Free State, siehe Irischer Freistaat
 Free State, den US-Bundesstaat Maryland